Košarkaški Klub "Vučići" među najmasovnijim je sportskim klubovima u Hrvatskoj. U vlastitoj školi košarke godišnje okupi oko tisuću djevojčica i dječaka zagrebačkih osnovnih škola od 1. do 8. razreda.
Osim treninga na 24 osnovne škole u gradu, svi polaznici mogu uživati i u drugim zdravim i korisnim klupskim programima.
Jedan od zanimljivijih i atraktivnijih programa je interna košarkaška liga u kojoj pravo sudjelovanja imaju svi polaznici neovisno o spolu, rasi, nacionalnoj pripadnosti, razini znanja i sposobnosti i socijalnom statusu. Na kraju lige svi dobivaju zaslužene medalje za upornost i uloženi trud, najbolje ekipe, najbolji strijelci i najkorisniji košarkaši u sve četiri uzrasne kategorije dobivaju pokale i trofeje.
Svi polaznici mogu sudjelovati u atraktivnom programu pod nazivom "All star Vučići", koji se krajem svake pedagoške godine održava u košarkaškom Centru Dražena Petrovića. Središnje događanje je košarkaška utakmica najboljih igrača do 12 godina interne lige, a u pauzama nastupaju naši najeminentniji pjevači, pjevačice, glazbene supine, plesne skupine, mađioničari, klaunovi i drugi atraktivni zabavljaći. Oko 4 ooo polaznika škole košarke,njihovi roditelji,braća, sestre, te rodbina i prijatelji imaju priliku uživati u programu, koji se snimi i prikaže u snimci na nekoj od lokalnih televizija ili u reportaži na HTV-u.
Mali košasrkaši i košarkašice sudjeluju i u drugim programima poput: "Basketmanija" (školska promocija košarke i zdravog načina življenja); "Ljetni košarkaški kamp Vučići"; "Sjećanje na Dražena" (obilježavanje rođenja Dražena Petrovića). Najnadareniji dječaci imaju priliku napredovati u programu "Selekcije škole košarke Vučići". Nakon navršenih 12 godina, najnadareniji nastavljaju usavršavanje u KK "Cibona", a oni manje nadareni u drugim zagrebačkim klubovima.
Košarkaški klub "Vučići" provodi jedinstveni model škole košarke od 1996. godine i zaslužan je za ekspanziju škola košarke a i drugih sportova u Hrvatskoj i cijeloj regiji bivše države. Potvrda tome je činjenica da su Vučići do danas imali u sustavu 67 osnovnih škola grada Zagreba (cca. 2 500 polaznika/godišnje), ali zbog pojave novih škola košarke novih i postojećih košarkaških klubova nisu ih uspjeli zadržati.
Klub je već 13 godina prepoznatljiv po stvaranju potencijalnih košarkaša za vrhunska sportska dostignuća i po selektiranju mladih perspektivnih trenera košarke.

Povezani članci

Vanjske poveznice 
 Službene stranice

Izvori 
 

Vučići